François Crépin (1830-1903) – botanico e paleontologo belga
 Louis-Philippe Crépin (1772-1851) – pittore francese
 Malin Crépin (1978) – attrice svedese
 Margit Otto-Crépin (1945) – ex cavallerizza francese

Pagine correlate
Saint-Crépin